Николай Павлушкин:
 Павлушкин, Николай Михеевич (1905—1984) — советский учёный, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии (1963).
 Павлушкин, Николай Петрович (1923—2012) — полный кавалер ордена Славы.
 Павлушкин, Николай Сазонович (1917—1958) — Герой Советского Союза.